Miejscowości w Polsce:
 Dylów A
 Dylów Rządowy
 Dylów Szlachecki